Краматорськ — місто обласного підпорядкування у Донецькій області.
 Краматорськ — малий десантний корабель на повітряній подушці Військово-Морських Сил України проекту 1232.2.
 Краматорськ — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Краматорськ, побудована як станція «Краматорська» Курсько-Харківсько-Азовської залізниці (яка згодом ввійшла до Південних залізниць).
 «Краматорськ» — український хокейний клуб з Краматорська.
 Краматорськ — український футбольний клуб з Краматорська.

 Краматорська (Краматорська-2) — історична залізнична станція Північно-Донецької залізниці у місті Краматорськ, зараз має назву Шпичкине.

Див. також 
 Новопсков — Краматорськ (газопровід)
 Краматорськ — Маріуполь (газопровід)
 Авіабаза Краматорськ
 Обсерваторія Краматорськ
 Битва за Краматорськ
 Ракетний удар по станції Краматорськ

Багатозначні терміни